Twitchen – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Twitchen – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)